Евге́ний Фоми́н:
 Фомин, Евгений Александрович (1915—1997) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Фомин, Евгений Павлович (1910—1942) — украинский советский поэт.
 Фомин, Евгений Яковлевич (1946—2008) — советский и российский трубач и педагог, заслуженный артист РСФСР.